«Золушка» — российско-украинский фильм-мюзикл, снятый по мотивам сказки Шарля Перро. Премьера состоялась на телеканалах «Первый канал» (Россия) и «Интер» (Украина), в новогоднюю ночь 1 января 2003 года. Спонсорами выступили «Первый канал» и украинская алкогольная компания «Nemiroff».

Сюжет 
Фильм похож на классическую «Золушку» советского кино. Это весёлая и слегка ироничная история о юной девушке, помыкаемой самолюбивой мачехой и глупыми сводными сёстрами.

Король не может женить своего сына, который занят только науками. Звездочёт предсказывает ему, что нужно устроить Большой королевский бал. Мачеха и сёстры Золушки, которая мечтает попасть на бал, заставляют её сшить им платья. Когда они сшиты, дамы убегают, оставив Золушку с поручениями. Но в конце концов фея-крёстная помогает счастливой девушке попасть на бал, но с одним условием: она должна вернуться до полуночи. На балу Золушка встречает принца, который сразу влюбился в неё. Они танцуют и веселятся, но настаёт полночь, и Золушка убегает, теряя хрустальную туфельку.

Тем временем её мать требует у короля титул королевы. Сёстры попадают на концерт своего любимого певца — трубадура. На следующий день принц, тоскуя по Золушке, уговаривает отца проехать по городам и найти принцессу по туфельке. Они доезжают и до дома Золушки. Сёстры и мачеха, отпихивая Золушку, меряют туфельку, но никому она не подходит. А Золушка достаёт свою туфельку и надевает её на ногу. То же самое она проделывает и с другой туфелькой. Принц узнал Золушку, и во дворце состоялась свадьба.

В ролях 
 Юлия Маврина — Золушка
 Николай Басков — принц
 Валерий Леонтьев — король
 Валерий Меладзе — отец Золушки, часовщик
 Лолита Милявская — мачеха Золушки
 Андрей Данилко — Брунгильда, первая дочь мачехи
 Инна Белоконь (Ерёменко) — Дафна, вторая дочь мачехи
 Владимир Горянский — придворный звездочёт
 Виталий Линецкий — придворный доктор
 Лариса Долина — фея-крёстная
 Таисия Повалий — сваха
 Олег Скрипка — трубадур
 Ольга Сумская — герцогиня Матильда ту Се
 Георгий Дрозд — мажордом
 Группа «ВИА Гра»:
 Алёна Винницкая — скандинавская принцесса
 Надежда Грановская — японская принцесса
 Анна Седокова — английская принцесса (в титрах как «Анна Седакова»)
 Александра Николаенко — 1-я фрейлина
 Анна Шевцова — 2-я фрейлина
 Группа «Green Grey» (Андрей Яценко, Дмитрий Муравицкий, Пётр Цимбал) — викинги
 Даниил Вулицкий — кучер
 Виктор Цекало, Алексей Дивеев-Церковный — глашатаи
 Евгений Паперный — филин (озвучивание)

Авторы 

 Режиссёр — Семён Горов
 Сценарист — Антон Фридлянд
 Продюсеры — Александр Файфман, Тарас Гавриляк, Влад Ряшин
 Оператор — Алексей Степанов
 Композитор — Константин Меладзе

Песни

Отзывы 
Искусствовед Людмила Семёнова в рецензии для издания «Росбалт» положительно оценила фильм, отнеся к числу его достоинств оригинальную музыку Константина Меладзе, мрачные и лаконичные визуальные решения, отсылки к готике и стимпанку, а также магическую атмосферу. Критик назвала ленту «настоящей сказкой, пригодной для семейного просмотра».

Примечания

Ссылки 
 «Золушка» на телеканале «Интер» // Интер — 21 октября 2002.
 Вышел новогодний мюзикл «Золушка»  // TUT.BY — 31 января 2003.

Экранизации произведений Шарля Перро
Кинокомедии Украины
Кинокомедии 2002 года
Фильмы-мюзиклы России
Фильмы-мюзиклы Украины
Фильмы России 2002 года
Фильмы Украины 2002 года
Телефильмы студии «Мелорама Продакшн»
Константин Меладзе
Верка Сердючка
Фильмы телеканала «Интер»